himna, svečana skladba
 himan, vjerska skladba
 državna himna, skladba koja predstavlja državu ili narod
 Himna, album Hladnog piva

Vidi 
 Anthem